В 1998 году крупнейшие мировые соревнования по бадминтону среди команд — 20-й Кубок Томаса и 17-й Кубок Убер — проводились параллельно в Гонконге в мае. Кубок Томаса завоевала сборная Индонезии, а кубок Убер — сборная Китайской Народной Республики.

Кубок Томаса

Group A

Group B

Финальный раунд

Кубок Убер

Финальный раунд

Ссылки 
 Итоги Кубка Томаса
 Статистика Кубка Убер

1998